Bread Upon the Waters – film del 1912 diretto da Oscar Eagle
 Bread Upon the Waters – film del 1913 diretto da Carl Gregory
 Bread Upon the Waters – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 Bread Upon the Waters – film del 1914 diretto da Wilfrid North